Condat (Alta Viena) o Condat-sur-Vienne, municipi al departament d'Alta Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 Condat (Cantal) o Condat-en-Feniers municipi del departament francès de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Condat (Corresa) o Condat-sur-Ganaveix, municipi al departament de Corresa (Nova Aquitània)
 Condat-lès-Montboissier, municipi al departament del Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Condat-en-Combraille, municipi al departament del Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Condat de Trencor o Condat-sur-Trincou, municipi al departament de la Dordonya (Nova Aquitània)
 Condat de Vesera o Condat-sur-Vézère, municipi al departament de la Dordonya (Nova Aquitània)
 Cantó de Condat, cantó el districte de Sant Flor del departament del Cantal (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Cantó de Llemotges Condat, cantó al districte de Llemotges del departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània)
 Saint-Bonnet-de-Condat municipi al departament de Cantal (Alvèrnia-Roine-Alps, França)